Molson Canadian Men’s Provincial Curling Championship 2012, turniej wyłaniający mistrzów Nowego Brunszwiku mężczyzn w curling a zarazem reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2012. 

Zawody finałowe z udziałem 8 drużyn rozegrano w dniach 1-5 lutego 2012, w Saint John na lodowisku Thistle St. Andrews Curling Club. 8 zespołów zostało wyłonionych między 12 a 15 stycznia 2012 w turnieju Molson Canadian Men’s Preliminary oraz między 20 a 22 stycznia w turnieju Molson Canadian Men’s Wildcard.

Obrońcą tytułów była drużyna Jamesa Grattana, która w finale 3:10 uległa ekipie Terry’ego Odishawa.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
5 lutego 2012; 14:00

Półfinał 
5 lutego 2012; 9:00

Tie-breaker 
4 lutego 2012; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
1 lutego 2012; 14:00

Sesja 2. 
1 lutego 2012; 19:00

Sesja 3. 
2 lutego 2012; 14:00

Sesja 4. 
2 lutego 2012; 19:00

Sesja 5. 
3 lutego 2012; 14:00

Sesja 6. 
3 lutego 2012; 19:00

Sesja 7. 
4 lutego 2012; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2012 w curlingu
2012